Lights steht für:

 Lights (Musikerin) (Valerie Anne Poxleitner, * 1987), kanadische Musikerin

Musik:
 Lights (Archive-Album), Album von Archiveaus (2006)
 Lights (Brigade-Album), Album von Brigade (2006)
 Lights (Lights-EP), EP von Lights (2008)
 Lights (Ellie-Goulding-Album), Album von Ellie Goulding (2010)
 Lights (Lied), Lied von Ellie Goulding (2011)
 Lights (Kitchen-Party-EP), EP von Kitchen Party (2013)

Siehe auch:
 Lights Out
 Light